Spector ist der Familienname folgender Personen:
 David L. Spector (* 1952), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Jonathan Spector (* 1986), US-amerikanischer Fußballspieler
 Kalanit Grill-Spector, israelische Hochschullehrerin für Psychologie
 Laura Spector (* 1987), US-amerikanische Biathletin
 Maurice Spector (1898–1968), kanadischer Politiker
 Morgan Spector (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Norman B. Spector (1921–1986), US-amerikanischer Romanist und Mediävist
 Phil Spector (1939–2021), US-amerikanischer Musikproduzent
 Ronald H. Spector (* 1943), US-amerikanischer Historiker
 Ronnie Spector (1943–2022), US-amerikanische Sängerin
 Warren Spector (* 1955), US-amerikanischer Computerspiel-Entwickler

Spector steht für: 
 Spector (Band), eine britische Popband der 2010er Jahre
 Spector Books, einen Verlag in Leipzig
 Spector (Unternehmen), einen US-amerikanischen Hersteller von E-Bässen und E-Gitarren
 Spector Photo Group, ein belgisches Unternehmen im Bereich Photo und Multimedia

Siehe auch:
 Spektor
 Specter